Babić (blauw druivenras), een blauwe druivensoort uit Kroatië
Milan Babić, een Kroatisch Servisch politicus
Konstantin Babić, een Servisch klassiek componist